Хамданиды:
 Хамданиды — шиитская арабская династия, правившая в южной Джазире (с центром в Мосуле) и северной Сирии (с центром в Алеппо) в 890—1004 гг.
 Хамданиды — династия султанов средневекового йеменского государства со столицей в Сане (1099—1174 гг.). 
 Хамданиды — один из родов йеменских друзов, проживающих в области Джебель-Друз в Сирии.
 Хамданиды — другое название династии Аль Мактум, шейхов в 1833—1971, затем эмиров Дубая (по названию племени Бану Хамдан, к которому они принадлежат).